est un genre éteint de dinosaures sauropodes, un titanosaure basal ayant vécu à la fin du Crétacé inférieur en Argentine. 

L'espèce type et seule espèce, , a été décrite par José F. Bonaparte, Bernardo J. González Riga et Sebastián Apesteguía en 2006. Le nom spécifique leanzai a été donné en l'honneur du géologue Héctor A. Leanza, qui a découvert les fossiles.

Découverte 
Ses restes fossiles ont été découverts dans le bassin de Neuquén dans le nord de la Patagonie. Ils proviennent de la partie supérieure de la formation géologique de Lohan Cura, qui est datée du Crétacé inférieur de l'Aptien supérieur à l'Albien. 

Les os retrouvés consistent en un maxillaire incomplet avec 10 dents, 6 vertèbres cervicales et dorsales et plusieurs os des membres et des ceintures pectorales et pelviennes.

Description 
Il possède des pattes avant relativement longues avec un rapport de longueurs humérus / fémur de 0,9, une valeur généralement caractéristique des Brachiosauridae.

Classification 
Ligabuesaurus a été classé par ses inventeurs en 2006 comme un titanosaure basal.

En 2016, l'analyse phylogénétique de S. F. Poropat et ses collègues le confirme comme un titanosaure basal (en dehors du groupe des Lithostrotia).

En 2019, P. D. Mannion, P. Upchurch et leurs collègues le placent dans le clade des Somphospondyli.

Liens externes

Notes et références

Références taxonomiques 
 

Genre de dinosaures non aviens (nom scientifique)
Titanosauria
Dinosaure du Crétacé inférieur
Dinosaure d'Amérique du Sud
Taxon fossile décrit en 2006
Taxon fossile décrit par José Bonaparte